Miejscowości w USA:
 Alvord – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Alvord – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Wise